«Дорога на Берлин» — песня композитора Марка Фрадкина на стихи Евгения Долматовского, созданная в 1944 году. Также встречаются названия «Брянская улица» и «Попутная песня»; изначально стихотворение Долматовского было опубликовано в 1943 году в газете «Красная Армия» под названием «Улочки-дороги»

История 

В июле и августе 1943 года проходила битва на Курской дуге, в результате которой Красная армия окончательно перехватила стратегическую инициативу в Великой Отечественной войне и перешла в наступление. 5 августа 1943 года был освобождён Орёл, 17 сентября — Брянск, а 26 ноября — Гомель.

В ноябре 1943 года поэт Евгений Долматовский, находясь в только что освобождённом от гитлеровских войск Гомеле, написал короткое стихотворение: «С боем взяли мы Орёл, / Город весь прошли, / Улицы последней / Название прочли: / Брянская улица на запад ведёт? / Значит — в Брянск дорога, / Значит — в Брянск дорога. / Вперёд!» В своих воспоминаниях Долматовский сообщал, что он заметил интересную особенность: «последняя улица освобождённого города, по которой проходили наступающие войска, как бы указывала маршрут к следующему городу, который предстояло брать». Таким образом, по его словам, «дальше ничего не было сочинено, только в намеченную схему вставлялась строка: во вторую строфу — о вступлении в Брянск, в третью — о Гомеле», а кончалось всё «строфой про Минскую улицу, про то, что нам предстоит дорога на Минск». Стихотворение Долматовского было опубликовано в газете «Красная Армия» под названием «Улицы-дороги».

Евгений Долматовский отправил стихи композитору Марку Фрадкину, который находился в Москве. Фрадкин в начале 1944 года написал музыку, и получилась песня. Первым исполнителем песни «Улицы-дороги», впоследствии получившей название «Дорога на Берлин», был Леонид Утёсов — по словам Долматовского, она была специально написана Фрадкиным для Утёсова и его оркестра. Впоследствии Утёсов вспоминал: «Одна беда — песня скоро начала стареть. Ведь кончалась она призывом: „Вперёд, на Минск!“ А в июле 1944 года столица Советской Белоруссии была уже освобождена. Советские воины шли дальше на запад, и я стал прибавлять названия новых городов, взятых нашими войсками: Брест, Львов, Люблин, Варшаву и так далее, заканчивая словами „На Берлин!“. Песня снова стала злободневной». Таким образом, «обновление» текста песни происходило в соответствии с последними сводками Совинформбюро. В исполнении Утёсова песня была записана на пластинку, причём в двух вариантах. По некоторым данным, именно при записи на пластинку она получила новое название — «Дорога на Берлин».

Евгений Долматовский вспоминал, что после того, как он послал стихи Фрадкину, он довольно долго не получал от него ответа, а потом, почти через год, услышал песню под незнакомым ему названием «Дорога на Берлин» по радио, в исполнении Утёсова. Впоследствии Долматовский писал: «Ни в коем случае не отказываясь от авторства, всё же обязан признаться, что в песне „Дорога на Берлин“ некоторые строки не то чтоб не мои, но моему перу не принадлежат. Варшава и Берлин вообще не были мною названы в тексте. Положа руку на сердце, скажу, что даже название песни придумано не мною. И всё же если слово „схема“ применимо в искусстве, то заявляю, что схема песни — моя…». По признанию Долматовского, песней «Дорога на Берлин» он «уже не командовал: московское радио, Фрадкин, Утёсов были далеко». В опубликованных текстах песни встречаются по крайней мере два разных «маршрута» продвижения к Берлину: Орёл — Брянск — Минск — Брест — Люблин — Варшава и Орёл — Брянск — Киев — Львов.

Песня «Дорога на Берлин» прозвучала во время Парада Победы, который состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве — её исполнил военный оркестр в ритме марша. Впоследствии песня «Дорога на Берлин» (или отрывки из неё) исполнялись в кинофильмах «Июльский дождь» (1963, режиссёр Марлен Хуциев) и «Место встречи изменить нельзя» (1979, режиссёр Станислав Говорухин).

В брежневские годы песня стала популярной среди советской молодёжи в своеобразной интерпретации. Историк и писатель Сергей Семанов вспоминал, что пели её повсеместно, а поскольку открытый стиль и строфа позволяли бесконечно добавлять всё новые и новые пункты назначения, «начинали прямо с Берлина, где была Парижская улица», затем, «разумеется, „с боем взяли мы Париж“ и прочли про Мадридскую улицу», а заканчивалось это песенное «путешествие» в Токио.

Анализ и отзывы 
Музыковед Алиса Курцман писала, что песню «Дорога на Берлин» отличает сложный комплекс выразительных средств: она основана на «чередовании в мелодии интонации попутных песен, марша, скороговорки, широких декламационных скачков». По её словам, в этой песне Фрадкин нашёл «те приёмы, которые будут им использоваться на протяжении всего его дальнейшего творческого пути».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Стихи и ноты на сайте a-pesni.org
 Песня «Дорога на Берлин» в исполнении Леонида Утёсова, Иосифа Кобзона, Владислава Косарева и Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, Сергея Зыкова, Екатерины Гусевой и Владислава Косарева, Виктора Павлика, Гарика Кричевского и Андрея Кузьменко, а также музыкальной группы «Дискотека Авария» на YouTube

Песни 1944 года
Песни, написанные Марком Фрадкиным
Песни на стихи Евгения Долматовского
Песни Леонида Утёсова
Песни на русском языке
Песни Великой Отечественной войны
Песни СССР
Песни Иосифа Кобзона